Visualización puede referirse a:
 Visualización (gráfica), creación de imágenes, diagramas o animaciones para comunicar un mensaje
 Visualización interactiva, en ciencias de la computación
 Visualización creativa, el proceso cognitivo de generar intencionadamente imágenes mentales visuales
 Visualización creativa (Nueva Era)
 Visualización creativa (diseño), la creación de gráficos y modelos para visualizar productos destinados a producción
 Visualización de datos, la representación gráfica de datos
 Visualización de fluidos, en dinámica de fluidos
 Geovisualización, análisis de datos geoespaciales
 Infografía, representación visual de información, datos o conocimiento
 Visualización de la información, el estudio de la representación visual de datos abstractos
 Imagen mental, la percepción de un objeto sin su presencia
 Imaginería motora, proceso mental de ensayar una acción dada
 Visualización musical, imágenes animadas basadas en una pieza musical
 Visualización científica, la transformación de datos científicos y abstractos en imágenes
 Visualización de seguridad, identificación de vulnerabilidades y ataques en una red
 Visualización de software, relacionada con sistemas de software
 Visualización en pantalla, (On screen display u OSD), es una interfaz de configuración que incorporan diversos equipos de video
 Visualización en matemática, proceso y capacidad para el conocimiento matemático y como objeto de estudio de la educación matemática

Véase también 
 Ilustración (obra gráfica), una decoración, interpretación o explicación visual de un texto, concepto o proceso
 Imagen, un artefacto que representa la percepción visual, como una fotografía u otra imagen bidimensional
 Previsualización, la visualización de escenas complejas en una película antes de su filmación
 Capacidad de visualización espacial, la habilidad de manipular mentalmente imágenes bidimensionales y tridimensionales
 Comunicación visual, la transmisión de ideas e información en formas que se pueden ver
 Visión
 Retórica visual, una forma de retórica y comunicación mediante el uso de imágenes visuales
 Sistema visual, una parte del sistema nervioso central
 Pensamiento visual, el fenómeno del pensamiento a través del procesamiento visual